Aljaksandr Hleb – calciatore bielorusso
 Viačasłaŭ Hleb – calciatore bielorusso